OYP steht für:
 Ontario Youth Parliament, kanadisches Jugendparlament in Ontario
 Saint-Georges-de-l'Oyapock Airport (IATA-Code), Flughafen von Saint-Georges (Französisch-Guayana), Französisch-Guayana

Abkürzung